Ту́фли на на́бережной Дуна́я () — мемориал жертвам Холокоста, установленный в 2005 году на берегу Дуная в Будапеште.

История 
Массовые расстрелы евреев в Будапеште производились членами венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы» в конце Второй мировой войны, в 1944 — начале 1945 годов. Чтобы не заниматься захоронением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии пуль связывая им руки или ноги и стреляя только в первого — падая, он тянул за собой остальных.

Евреев привозили к дунайской набережной на грузовиках, приказывали снять обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась нацистами для собственных нужд.

Количество расстрелянных исчислялось тысячами. Точные цифры неизвестны — тела унесла вода.

Будапештское гетто было освобождено советскими войсками 18 января 1945 года.

Память 

Идея мемориала на набережной Дуная принадлежала режиссёру Кену Тогаю и была воплощена венгерским скульптором Дьюлой Пауэром.

Отлитая из чугуна скульптурная композиция представляет 60 пар разнокалиберной мужской, женской и детской обуви — стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края воды.

Все пары обуви — аутентичные копии моделей 1940-х годов.

За экспозицией установлена каменная скамья с железными памятными табличками с надписями на трёх языках — венгерском, английском и иврите:

В память о жертвах, расстрелянных на Дунае ополченцами Скрещённых стрел  в 1944—45 Установлено 16 апреля 2005

Длина скамьи равна протяжённости ряда обуви — 40 метров, высота — 70 сантиметров.

Памятник установлен на пештском берегу Дуная, недалеко от здания венгерского парламента. Открытие состоялось 16 апреля 2005 года, в Международный день памяти жертв Холокоста, накануне 60-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне.

К памятнику приносят цветы, на набережной оставляют зажжённые лампадки.

В 2013 году газета «Аргументы и факты» включила будапештский мемориал в число 18 «Самых пронзительных памятников мира», отведя ему первое место в списке, так же характеризуют его и другие источники.
…Это один из самых сильных и пронзительных памятников мира, который подтверждает, что не менее эмоциональным, чем живопись, может быть и монументальное искусство.

В 2015 году в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета имени Леонида Якобсона поставлен балет «Каменный берег», толчком к созданию которого послужило впечатление хореографа от будапештского памятника. По замыслу хореографа Владимира Варнавы, набережная в спектакле выступает «в роли мифологического пространства, позволяющего реконструировать на эмоциональном уровне события и образы людей, встретившихся с болью и утратой».

Я не знаю памятника более сильного и менее помпезного, чем этот.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Памятники жертвам Холокоста
Памятники Будапешта
Холокост в Венгрии
История Будапешта
Уличная скульптура
Скульптуры 2005 года
Скульптуры по алфавиту
Появились в 2000-е годы в Венгрии
2005 год в Венгрии